Nadreau est un patronyme de famille d'origine française. Il peut signifier:

Toponymie

 Lac Nadreau, un plan d'eau situé dans le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Personnes
 Jacques Nadreau (1604-1946), maître tailleur de pierre et architecte français du . Marié à Marie Le Brun à l'Île d’Oléron (France)
 Françoise-Jacqueline Nadreau, mère de la lignée André/Nadreau d'Amérique. Elle est arrivée en Nouvelle-France vers 1658. Elle a été tuée par les Iroquois à Lachine le .